Следующие главные министры Химачал-Прадеша:

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт правительства Химачал-Прадеш
 

 
Главные министры